Zbójno bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Zbójno (Powiat Golubsko-Dobrzyński), ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Zbójno
 Zbójno (Kłodawa), ein Dorf der Gmina Kłodawa in der Woiwodschaft Großpolen
 Zbójno (Fałków), ein Dorf der Gmina Fałków in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Zbójno (Sosnowica), ein Dorf der Gmina Sosnowica in der Woiwodschaft Lublin
 Zbójno (Gozdowo), ein Dorf der Gmina Gozdowo in der Woiwodschaft Masowien